Kwiat nieśmiertelności – trzecia część serii In Death Nory Roberts piszącej pod pseudonimem J. D. Robb, w której głównymi bohaterami są porucznik Eve Dallas i jej mąż Roarke.

Fabuła 
Porucznik Eve Dallas z wydziału zabójstw nowojorskiej policji ma przed sobą trudne zadanie. Piękna, sławna modelka Pandora została w brutalny sposób zamordowana, a główną podejrzaną o zbrodnię jest Mavis Freestone, najserdeczniejsza przyjaciółka Eve. Dallas, przekonana o jej niewinności, postanawia wykryć prawdziwego sprawcę. Jednak coraz to nowe dowody świadczą przeciwko Mavis  i wszyscy radzą Eve, aby zakończyła śledztwo. Wierna przyjaźń obu kobiet zostaje wystawiona na ciężką próbę.

Amerykańskie powieści kryminalne i sensacyjne
In Death
Powieści, których akcja toczy się w Nowym Jorku
Powieści z 1996